Mroków – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie garwolińskim, w gminie Trojanów 
 Mroków – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim, w gminie Lesznowola
 Mroków – dawna gmina wiejska w powiecie piaseczyńskim
 Mroków – dawna gromada w powiecie piaseczyńskim

Zobacz też 
 Mroków-Kolonia (ujednoznacznienie)